(626) Нотбурга () — астероид главного пояса, который был открыт 11 февраля 1907 года немецким астрономом Августом Копффом в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь , дочери короля франков Дагоберта I.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Августом Копффом